

Personnages
 James Ross britannique ;
 James Clark Ross, explorateur britannique des pôles Sud et Nord ;
 James Ross (1848-1913), ingénieur et financier canadien d'origine écossaise, constructeur de nombreux chemins de fer au Canada ;
 James Ross, homme politique américain ;
 James Ross, membre du gouvernement provisoire de Louis Riel pendant la Rébellion de la rivière Rouge ;
 James Sinclair Ross, un écrivain canadien ;
 James Ross, auteur américain ;
 James Ross, député conservateur de Compton à l'Assemblée législative du Québec de 1867 à 1871 ;
 James Ross, joueur de hockey sur glace.

Géographie
 L'Île James Ross est une île située au large de l'extrémité nord-est de la péninsule Antarctique.
 L'Île de Ross est une île volcanique de la mer de Ross, dans l’océan Pacifique Sud.